Oleksandr Ihorowytsch Diduch (; * 12. Februar 1982 in Riwne, Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik) ist ein ukrainischer Tischtennisspieler. Er nahm an zwölf Weltmeisterschaften, sechs Europameisterschaften und an den Olympischen Spielen 2012 teil. In der Saison 2018/19 spielte er für den österreichischen Verein UTTC Stockerau.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Oleksandr Didukh in der Datenbank von sports-reference (englisch)
 Oleksandr Didukh auf olympedia.org (englisch)
 Spielerprofil
 Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Ukraine)
Olympiateilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Universiadeteilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2009
Sowjetbürger
Ukrainer
Geboren 1982
Mann